Beaconsfield kan syfta på:

 Beaconsfield, stad i Buckinghamshire, England
 Beaconsfield Town FC, en engelsk fotbollsklubb i Beaconsfield
 Beaconsfield, Québec, stad i Kanada
 Beaconsfield, Tasmanien, ort i Australien

 Earl av Beaconsfield, en engelsk titel, se Benjamin Disraeli